Heinzenberg bezeichnet folgende geografische Objekte

 in Deutschland:
 Heinzenberg (bei Kirn), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz
 Heinzenberg (Gemmrigheim), Ortsteil Heinzenberg der Gemeinde Gemmrigheim im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg
 Heinzenberg (Taunus), Ortsteil der Gemeinde Grävenwiesbach im Hochtaunuskreis in Hessen

 in Österreich
 Heinzenberg (Tirol), Ort zwischen Zell am Ziller und Gerlos

 in der Schweiz:
 Heinzenberg (Graubünden), Region Heinzenberg im Kanton Graubünden
 Bezirk Heinzenberg, ehemaliger Bezirk im Kanton Graubünden (bis Ende 2000)
 Burg Heinzenberg, Burg bei Präz im Kanton Graubünden

Heinzenberg  kann darüber hinaus bedeuten:
 Heinzenberg (Adelsgeschlecht), Name eines Adelsgeschlechts